Robert Downey kan syfta på

 Robert Downey Jr (född 1965) skådespelare
 Robert Downey Sr (född 1936) filmmakare